Seseli calcareum är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov. Seseli calcareum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
calcareum